La Maison dans la dune est un roman de Maxence Van der Meersch paru en 1932. Il a inspiré les films suivants :
 La Maison dans la dune, d'Isidore Moray et Fernand Wicheler (1925)
 La Maison dans la dune, de Pierre Billon (1934)
 La Maison dans la dune, de Georges Lampin (1952)
 La Maison dans la dune, de Michel Mees (1988)